Buzzsaw es un personaje ficticio del universo de Transformers, es un Decepticon del grupo simbiótico de Soundwave.

Historia 
Buzzsaw es un simbiótico de Soundwave del mismo prototipo de Laserbeak solo que el color amarillo lo distingue, este Decepticon tenía la habilidad de espionar como Laserbeak, sin embargo Buzzsaw siempre estuvo de segundo plano, ya que Laserbeak tenía más agilidad y era el más apreciado por Megatron. Buzzsaw en las pocas misiones que hizo las cumplía junto con Laserbeak, no se sabe que paso con el a donde se fue, se desconoce su destino, al parecer en la última batalla de los Autobots y los Decepticons parece que ahí fue derrotado. 

Personajes de Transformers